DDR est un sigle qui peut signifier :
 Double data rate, une technique d'accélération des composants d'ordinateur ;
 DDR SDRAM, un type de mémoire informatique ;
 Deutsche Demokratische Republik (en français, République démocratique allemande) ;
 Dance Dance Revolution, un jeu vidéo de Konami ;
 Désarmement, démobilisation, réinsertion, le nom des programmes de retour à la vie civile d'anciens soldats mis en place par l'ONU ;
 Désarmement, démobilisation, réinsertion, un film d'Anne Amzallag tourné en 2004 et traitant du désarmement des Moudjahidins en Afghanistan ;
 dotation de développement rural, en France ;
 dispositif différentiel à courant résiduel, un dispositif obligatoire dans les réseaux électriques pour la protection des personnes ;
 date des dernières règles, en gynécologie, une date utilisé dans le calcul de la durée de la grossesse ;
 détection des réseaux enterrés, tels les conduites de gaz, les câbles électriques, les cables de télécommunications ou les réseaux humides (eaux potable, pluviales, usées).

DDR est un code qui peut signifier :
 République démocratique allemande, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques (jusqu'en 1989, inusité maintenant)
selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, l'Allemagne a pour code D
selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, l'Allemagne l'Ouest avait pour code D
selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Allemagne de l'Est avait pour code ??? zzz [inusité maintenant]
selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Allemagne a pour code DEU
selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Allemagne de l'Ouest avait pour code ??? zzz [inusité maintenant]
selon la liste des codes pays du CIO, l'Allemagne de l'Est avait pour code GDR [inusité maintenant]
selon la liste des codes pays du CIO, l'Allemagne a pour code GER
selon la liste des codes pays du CIO, l'Allemagne de l'Ouest avait pour code FRG [inusité maintenant]
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Allemagne de l'Est avait pour code alpha-3 ??? zzz [inusité maintenant]
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Allemagne a pour code alpha-3 DEU
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Allemagne de l'Ouest avait pour code alpha-3 DEU

Voir aussi 
 DDR Museum, un musée de la ville de Berlin qui retrace l'histoire de la vie quotidienne dans la République démocratique allemande

Code